Огранович — фамилия:
 Огранович, Аполлон Сергеевич (1942—2019) — советский украинский архитектор.
 Огранович, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7925; 26 ноября 1847.
 
 Огранович, Николай Степанович (1809—1873) — генерал-лейтенант.
 Огранович, Нил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5664; 29 ноября 1837.
 Огранович, Павел Павлович (1884—1920) — русский военный моряк, офицер императорского флота, в 1917 году — старший офицер на крейсере «Аврора».

См. также 
 Агранович